Meynert ist der Familienname folgender Personen:

 Dora Meynert, Geburtsname von Dora von Stockert-Meynert (1870–1947), österreichische Schriftstellerin
 Hermann Meynert (Pseudonym: Janus; 1808–1895), deutscher Schriftsteller, Kritiker und Geschichtsschreiber
 Monika Meynert (1938–1976), deutsche Fernseh-Journalistin (Kulturredakteurin) und Fernsehmoderatorin
 Theodor Meynert (1833–1892), deutscher Psychiater, Neurologe und Neuroanatom

Siehe auch:
 Meinert